|-
| 184801 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184802 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184803 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184804 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184805 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184806 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184807 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184808 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184809 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184810 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184811 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184812 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184813 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184814 - ||  || 5 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184815 - ||  || 6 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184816 - ||  || 6 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184817 - ||  || 8 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184818 - ||  || 8 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184819 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184820 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184821 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184822 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184823 - ||  || 12 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184824 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184825 - ||  || 5 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184826 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184827 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184828 - ||  || 3 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184829 - || 2005 UJ || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184830 - ||  || 29 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184831 - ||  || 20 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184832 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184833 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184834 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184835 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184836 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184837 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184838 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184839 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184840 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184841 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184842 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184843 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184844 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184845 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184846 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184847 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184848 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184849 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184850 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184851 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184852 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184853 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184854 - ||  || 24 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184855 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184856 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184857 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184858 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184859 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184860 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184861 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184862 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184863 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184864 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184865 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184866 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184867 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184868 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184869 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184870 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184871 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184872 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184873 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184874 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184875 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184876 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184877 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184878 Gotlib ||  || 26 octombrie 2005 || Nogales || 
|-
| 184879 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184880 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184881 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184882 - ||  || 27 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184883 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184884 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184885 - ||  || 27 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184886 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184887 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184888 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184889 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184890 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184891 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184892 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184893 - ||  || 27 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184894 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184895 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184896 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184897 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184898 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184899 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184900 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-